Авария Як-40 в Алдане — авиационная авария, произошедшая 8 апреля 1978 года в аэропорту Алдан с самолётом Як-40 авиакомпании Аэрофлот. В данном происшествии никто не погиб.

Самолёт 
Як-40 с бортовым номером 87911 (заводской — 9731854, серийный — 54-18) был выпущен Саратовским авиационным заводом в 1977 году и к 17 августа передан Министерству гражданской авиации СССР, которое направило его в Алданский авиаотряд Якутского управления гражданской авиации. На момент инцидента авиалайнер имел 422 часа налёта и 301 посадку.

Авария 
Самолёт должен был выполнять почтово-багажный рейс 401 из Алдана в Якутск. Пилотировал его экипаж во главе с командиром (КВС) Орищенко А. И. (второй пилот — Чупрынин Ю. П.), всего 5 человек. На борту находилось 12 пассажиров.

В 06:52 экипаж начал взлёт по магнитному курсу 235° и на скорости 178 км/ч оторвал самолёт от взлётно-посадочной полосы. Но сразу после этого появился увеличивающийся правый крен. Пилоты попытались парировать его отклонением элеронов и руля направления, но самолёт на это не реагировал и начал терять высоту. С креном 30° Як-40 ударился правой плоскостью крыла о покрывающий полосу снег, затем его занесло вправо и он врезался в снежный бруствер высотой 1,5 метра, одновременно развернувшись на 380°. Сломав стойки шасси, авиалайнер промчался по снегу 110 метров и остановился на обочине рулёжной дорожки № 4 с курсом 216°.

В результате происшествия самолёт был частично разрушен, а экипаж получил ушибы, но никто серьёзно не пострадал и не погиб.

Причины 
По заключению комиссии, авария произошла из-за срыва потока на правом крыле по неустановленной точно причине. В действиях экипажа и в состоянии самолёта причин к сваливанию выявлено не было. В то же время, были отмечены неудовлетворительные аэродинамические характеристики по устойчивости и управляемости самолетов Як-40 на малых скоростях.

Последствия 
После данной аварии в РЛЭ самолётов Як-40 внесли изменения — скорость отрыва (V2) увеличили на 5 км/ч.

См. также 
 Катастрофа Як-40 в Ташкенте

Примечания 

События 8 апреля
Апрель 1978 года
1978 год в Якутии
Авиационные происшествия в Якутии
Авиационные происшествия с Як-40
Авиационные происшествия Якутского УГА
Авиационные происшествия в России 1978 года
Авиационные происшествия с неустановленными причинами
Авиационные происшествия вследствие потери управления в полёте